Ageles () ist der Name von:

 Ageles aus Chios, ein Sieger der Olympischen Spiele der Antike
 Ageles (Koroplast), ein griechischer Koroplast aus dem 1. Jh. v. Chr.